Qualquer evento que ocorra a cada dois anos é considerado bienal. Normalmente o termo está associado a acontecimentos culturais, como mostras, congressos, seminários, encontros, por exemplo. Com este sentido é um evento que ocorre com o intuito de melhorar a cultura no país. 

As bienais costumam ser eventos bastante celebrados e esperados com certa ansiedade pela comunidade ao qual eles estão destinados e envolvem não apenas talentos e celebridades nacionais, mas também estrangeiras. Normalmente envolvem grandes campanhas de marketing e investimento de capital público e privado. A Bienal de Veneza é um dos mais conhecidos eventos do mundo com estas características e é considerada a primeira bienal do mundo, realizada em 1895.

Bienais de Arte
Anozero-Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra
Bienal de Artes Plásticas
Bienal de Arte, Ciência e Cultura da União Nacional dos Estudantes
Bienal de Cerveira
Bienal de Coruche
Bienal Internacional de Arte de Gotemburgo
Bienal de Istambul
Bienal do Mercosul
Bienal Internacional de Arte de São Paulo
Bienal de Veneza

Bienais do Livro
Bienal do Livro de Minas Gerais
Bienal do Livro de São Paulo
Bienal do Livro do Rio de Janeiro
Bienal do Livro do Amazonas

Desambiguação
Exposições de arte
Eventos